Гертру́да () — женское имя немецкого происхождения, образовано из двух корней со значениями «копьё» и «сила». В Советском Союзе имя расшифровывали как «герой труда». Реже использовался мужской вариант имени — Гертруд.

Известные по имени 
 Гертруда Нивельская (626—659) — дочь франкского мажордома Пипина Ланденского, настоятельница монастыря в Нивеле (Nyvel); y простонародья считалась охранительницей путешественников.
 Гертруда Польская (1025—1086/1108) — польская принцесса, дочь короля Польши Мешко II.
 Гертруда Саксонская (1030—1113) — графиня Голландии и Фландрии.
 Гертруда Брауншвейгская (1060—1117) — маркграфиня из графства Мейсен, происходит из династии Брунонов.
 Гертруда Фландрская (1070—1117) — графиня Лувена и ландграфиня Брабанта, позже герцогиня Лотарингии.
 Гертруда Зульцбахская (1110—1146) — германская королева, супруга германского короля Конрада III.
 Гертруда Супплинбургская (1115—1143) — маркграфиня Австрии и Тосканы, герцогиня Саксонии и Баварии.
 Гертруда фон Бабенберг (1120—1150) — княгиня Чехии.
 Гертруда Меранская (1185—1213) — королева Венгрии, жена короля Андраша II.
 Гертруда Гогенбергская (1225—1281) — дочь Буркхарда V, в замужестве королева Германии.
 Гертруда Австрийская (1226—1288) — герцогиня Мёдлинга, титулярная герцогиня Австрии и Штирии, династия Бабенбергов.
 Гертруда Великая (1256—1302) — немецкий мистик. Католическая святая, день памяти — 16 ноября.

В литературе 
 Гертруда — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», мать Гамлета, королева.

Другое 
 Гертруда — ударный кратер на Титании, крупнейшем спутнике Урана.
 Гертруда (роман) — роман Германа Гессе.
 (710) Гертруд — астероид, открытый в 1911 году.

Источники 
Немецкие женские имена